Движение Арынгазы Абулгазиева — национально-освободительная борьба части казахов Младшего жуза под руководством Арынгазы Абулгазиева против колониальной политики Российской империи. Главной целью Движение Арынгазы Абулгазиева было освобождение казахских земель и восстановление института ханской власти. В апреле 1810 года султаны и родоправители Младшего жуза избрали его своим ханом. Движение Арынгазы Абулгазиева ставило задачей создание сильного централизованного государства путём объединения казахских родов Младшего и Среднего жузов. В результате Движение Арынгазы Абулгазиева власть официального хана Ширгазы, утверждённого царским правительством, стала номинальной. Покровительствуя торговле с Бухарой, Арынгазы добился официального признания его ханом со стороны бухарского эмира. Переговоры с царским правительством по вопросу признания его ханом не дали результатов. В 1820 году восставшие напали на аулы Ширгазы. В 1821 году Арынгазы был вызван в Петербург. Отправившийся туда в надежде добиться утверждения себя ханом Арынгазы по дороге был задержан и сослан в Калугу. Царская администрация стремилась избавиться от влиятельного и авторитетного Чингизида и отменить институт ханской власти.

Литература 
 

История Казахстана
Восстания XIX века
Акции протеста в Казахстане
Восстания в Российской империи
1810 год в Казахстане
Войны 1810 года
Младший жуз